Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Cali 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Carlos Salamanca era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Agustín Velotti.

Alejandro Falla ha battuto in finale 6–4, 6–3 Eduardo Schwank.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Alejandro Falla (campione)
 Facundo Bagnis (quarti di finale)
 Carlos Salamanca (secondo turno)

  Víctor Estrella (semifinali, ritirato a causa di infortunio alla gamba sinistra)
  Juan Sebastián Cabal (secondo turno)
  Eduardo Schwank (finale)
  Alejandro González (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2011